Hasslwander ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hasslwander (1840–1914), österreichischer Schriftsteller und Maler
 Joseph Hasslwander (1812–1878), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Haßlwanter